Никола́й Мешко́в: Мешков, Николай Васильевич (1851—1933) — российский купец и меценат.
 Мешков, Николай Иосифович (1930 — после 1992) — директор совхоза, Герой Социалистического Труда.